

Бертранд — місто, штат Міссурі
 Бертранд — селище, штат Небраска

Див. також 
Бертран (значення)